Хинин — многозначный термин.

 Хинин — основной алкалоид коры хинного дерева.
 Хинин — обозначение в Японии периода Эдо одной из каст неприкасаемых.